Ramphiculus meridionalis, "lompobattangfruktduva", är en fågel i familjen duvor inom ordningen duvfåglar.

Utbredning och systematik 
Fågeln förekommer enbart i Lompobattangmassivet på sydvästra Sulawesi i Indonesien. Den betraktas oftast som underart till maskfruktduva, men urskiljs sedan 2014 av IUCN och Birdlife International som egen art.

Status 
Den kategoriseras av IUCN som sårbar.

Noter

Kommentarer

Källor

Fruktduvor
Fåglar i australiska regionen
Endemiska fågelarter på Sulawesi